Faizabad może dotyczyć: 
 Faizabad – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Faizabad – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Faizabad – okręg w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh

Zobacz też 
 Fajzabad – miasto w Afganistanie, w prowincji Badachszan
 Fajzabad – miejscowość w Afganistanie, w prowincji Dżozdżan
 Fajzabad – powiat w Afganistanie, w prowincji Dżozdżan